Read School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Read School (Rhode Island), ID-Nr. 02000231
 Read School (Wisconsin), ID-Nr. 93000025